Osoby o nazwisku Szafarz:
 dr Jolanta Szafarz – polska pracowniczka naukowa w Instytucie Filologii Germańskiej UWr.
 prof. dr hab. Renata Szafarz – polska specjalistka prawa międzynarodowego publicznego w Instytucie Nauk Prawnych PAN
 Sylwester Szafarz – polski urzędnik i dyplomata

a także:
 Szafarz Nadzwyczajny Komunii Świętej
 Szafarz sakramentu
 Szafarz zakonu krzyżackiego
 Szafarz – urzędnik dworski w średniowiecznej Polsce